Loxley peut désigner :

Toponymes 
Deux villages d'Angleterre :
 Loxley, dans le Yorkshire du Sud, en périphérie de Sheffield ;
 Loxley, dans le Warwickshire

Un village des États-Unis :
 Loxley dans l'Alabama

Autres usages 
La rivière Loxley

Homonymie de toponyme